Ре́штский догово́р — союзный договор между Россией и Персией о совместных военных действиях против Османской империи, подписанный а в городе Решт.

Условия договора 
Согласно договору, Персия получает от России прикаспийские провинции Астрабад, Гилян и Мазендеран, полученные Россией по русско-персидскому договору 1723 года (подписан в результате Персидского похода Петра I). Русские войска, находившиеся в передаваемых провинциях, были отведены за реку Кура, которая была объявлена границей между владениями России и Персии в Закавказье.

Согласно договору Россия получает право беспошлинной торговли с Персией и т. д.

Договор сохранял силу до заключения Гянджинского трактата в 1735 году.

Ссылки 
 Дон и Северный Кавказ в XVI—XIX. Второй этап — XVIII век
 Императрица Анна Иоанновна кровавая (1730—1740 гг.)
 Азербайджан в XVIII веке

Международные договоры Российской империи
Ирано-российские договоры
История Азербайджана
История Османской империи
1732
1732
Русско-персидские войны
Международные договоры XVIII века
Договоры по алфавиту
Международные договоры Сефевидского Ирана